

Условные обозначения

Класс «А». Высшая лига

ЦСКА 
Старший тренер: мс, зтр СССР Виктор Тихонов.
Тренер: змс Виктор Кузькин, змс Юрий Моисеев.

«Спартак» Москва 
Старший тренер: мс, зтр СССР Борис Кулагин.
Тренер: мс Валентин Аньшин, мс, зтр РСФСР Анатолий Ватутин.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: мс Владимир Васильев.
Тренер: мс Валерий Кузьмин.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Владимир Киселёв (начало сезона), мс, зтр РСФСР Игорь Тузик (конец сезона).
Тренер: зтр РСФСР Валентин Егоров.

«Сокол» Киев 
Старший тренер: мс, зтр УССР Анатолий Богданов.
Тренер: мс Бронислав Самович, мс, зтр УССР Александр Фадеев.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: змс, зтр РСФСР Юрий Морозов.
Тренер: мс Алексей Мишин, зтр РСФСР Владимир Садовников.

«Крылья Советов» Москва 
Старший тренер: змс, зтр РСФСР Игорь Дмитриев.
Тренер: мс Александр Зарубин.

«Динамо» Рига 
Старший тренер: змс, зтр СССР Владимир Юрзинов.
Тренер: мс Михаил Бескашнов, мс Пётр Воробьёв.

«Трактор» Челябинск 
Старший тренер: мс Геннадий Цыгуров (до декабря), мс Анатолий Шустов (с января).
Тренер: мс Анатолий Шустов.

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс Борис Михайлов.
Тренер: мс Валентин Быстров, змс Владимир Петров.

«Ижсталь» Ижевск 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Валерий Иванов.
Тренер: Владимир Грищенко.

«Сибирь» Новосибирск 
Старший тренер: мс, зтр БССР Виталий Стаин.
Тренер: мс Геннадий Капкайкин, мс Виктор Картавых.

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Хоккей-83/84. Справочник-календарь. Москва. Изд. Московская правда. 1983 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой